Golo Mann (Múnich, 27 de marzo de 1909 - Leverkusen, 7 de abril de 1994), nacido Angelus Gottfried Thomas Mann fue un historiador, escritor y filósofo alemán. Fue el tercer hijo del escritor Thomas Mann y su mujer Katia.

Biografía 
Tuvo dos hermanos mayores (Erika y Klaus) y tres más jóvenes (Monika, Elisabeth y Michael).

En 1964 obtuvo el Premio Schiller, en 1968 el Premio Georg Büchner, en 1969 el Premio Gottfried Keller y en 1985 el Premio Goethe de Fráncfort del Meno.

Obra 
1947 Friedrich von Gentz

1958 Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts

1964 Wilhelm II

1970 Von Weimar nach Bonn. Fünfzig Jahre deutsche Republik

1971 Wallenstein

1986 Erinnerungen und Gedanken. Eine Jugend in Deutschland

1989 Wir alle sind, was wir gelesen

1992 Wissen und Trauer

2009 Man muss über sich selbst schreiben. Erzählungen, Familienporträts, Essays.

Árbol genealógico 
Árbol genealógico de la familia Dohm-Mann

Bibliografía 
Martin Mauthner: German Writers in French Exile, 1933-1940, Vallentine Mitchell, London, 2007, (ISBN : 978 0 85303 540 4)
 Urs Bitterli: Golo Mann – Instanz und Außenseiter. Eine Biographie, Berlín 2004, ISBN 3-463-40460-5; auch: Rowohlt, Reinbek 2005, ISBN 3-499-24078-5
 Joachim Fest: Begegnungen, darin ein sehr persönliches Kapitel Golo Mann. Rowohlt, Reinbek 2006, ISBN 3-499-62082-0
 Jeroen Koch: Golo Mann und die deutsche Geschichte. Eine intellektuelle Biographie. Schöningh, Paderborn 1998, ISBN 3-506-74662-6
 Tilmann Lahme: Golo Mann. S. Fischer, Frankfurt/Main 2009, ISBN 978-3-10-043200-1.
 Klaus Mann: Kind dieser Zeit. Erweiterte Neuausgabe, Rowohlt, Reinbek 2000, ISBN 3-499-22703-7
 Uwe Naumann: Die Kinder der Manns. Ein Familienalbum. Rowohlt, Reinbek 2005, ISBN 3-498-04688-8
 Frido Mann: Achterbahn. Ein Lebensweg. Rowohlt, Reinbek 2009, ISBN 978-3-499-62392-9
 Klaus Mann: Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht. Rowohlt, Reinbek 2006, ISBN 3-49924409-8
 Klaus W. Jonas/Holger Stunz: Golo Mann . Leben und Werk. Chronik und Bibliographie (1929–2003). Harrassowitz, Wiesbaden 2004, ISBN 3-447-05053-5
 Thomas Sprecher/Fritz Gutbrodt:  Die Familie Mann in Kilchberg. Wilhelm Fink, München 2000, ISBN 978-3-770-53528-6
 Juan Luis Conde: El abrigo de Thomas Mann. Golo Mann y sus amigos españoles, Reino de Cordelia, 2016, ISBN 978-84-15973-84-3

Nacidos en Múnich
Fallecidos en Leverkusen
Exiliados del nazismo
Ensayistas de Alemania del siglo XX
Escritores de Alemania del siglo XX
Historiadores de Alemania del siglo XX
Familia Mann
Miembros de la Academia Alemana de Lengua y Literatura
Miembros de la Academia Bávara de Bellas Artes
Filósofos de Alemania del siglo XX
Premio Gottfried Keller